Zalucie (ukr. Залюття) – wieś na Ukrainie w rejonie starowyżewskim, obwodu wołyńskiego. Liczy 480 mieszkańców

Linki zewnętrzne 
  
 Zalucie na mapie

Przypisy 

Rejon starowyżewski
Wsie w obwodzie wołyńskim